Driekoningen - christelijk feest dat de aanbidding van Jezus door de drie wijzen uit het oosten viert
 Aanbidding der Koningen (kunst) - deze gebeurtenis in de beeldende kunst

Schilderijen
 Aanbidding der Koningen (omgeving van Jheronimus Bosch; New York) - ca. 1474 of later
 De aanbidding door de wijzen (Leonardo da Vinci) - onvoltooid schilderij van Leonardo da Vinci, ca. 1480-1482
 Driekoningen-drieluik - schilderij van Jheronimus Bosch, ca. 1495
 Aanbidding der Koningen (Dürer) - 1504
 Aanbidding der Koningen (verblijfplaats onbekend) - schilderij van Jheronimus Bosch, 1e helft 16e eeuw, voorheen in New York
 Aanbidding der Koningen (navolger van Jheronimus Bosch, Philadelphia) - 1e helft 16e eeuw
 Aanbidding der Koningen (Anderlecht) - atelier of omgeving van Jheronimus Bosch, ca. 1510-1520 
 Aanbidding der Koningen (drieluik, ’s-Hertogenbosch) - navolger van Jheronimus Bosch, ca. 1510-1520
 Aanbidding der Koningen (Aken) - navolger van Jheronimus Bosch, ca. 1540 of later
 Aanbidding der Koningen (trant van Jheronimus Bosch, 's-Hertogenbosch) - ca. 1542 of later
 De aanbidding door de wijzen (1556) - schilderij van Bruegel uit 1556
 Aanbidding door de Koningen (Rubens) - 1624
 De aanbidding door de koningen (Rembrandt) - ca. 1632-1633
 De aanbidding der koningen (Jan van Bijlert) - 1630-1640